Denmark Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Denmark Township (Arkansas)
 Denmark Township (Emmet County, Iowa)
 Denmark Township (Lee County, Iowa)
 Denmark Township (Michigan)
 Denmark Township (Minnesota)
 Denmark Township (North Dakota)
 Denmark Township (Ohio)